Nederlandse personen
 Adrianne Dercksen (1954), historica en schrijfster
 Bianca van Dijk-Dercksen (1969), triatlete en duatlete
 Hans Dercksen (?), pianist
 Herbert Dercksen (1973), zeiler
 René Dercksen (1962), PVV-politicus
 Willem Johannes Dercksen (1884-1944), verzetsstrijder

Zie ook 
 Derksen

Nederlandse of Vlaamse achternaam